Ray Alexander (musicus) - Amerikaans Jazz-musicus
 Ray Alexander (American football) - Amerikaans American football speler
 Ray Alexander, pseudoniem van Rachel Simons - Zuid-Afrikaans communist en vakbondsleider